

Geografia
 Ezequiel Zamora – comune del Venezuela situato nello stato del Barinas
 Ezequiel Zamora – comune del Venezuela situato nello stato del Cojedes
 Ezequiel Zamora – comune del Venezuela situato nello stato del Monagas

Persone
 Ezequiel Zamora – militare venezuelano